Das Adjektiv galenisch kann sich beziehen auf

 die Galenik (Lehre von der Arzneimittelherstellung)
 den griechischen Arzt Galenos (2. Jahrhundert)

Siehe auch:
 Arzneiform (auch galenische Form genannt)